En esta enciclopedia, quiralidad generalmente se refiere al comportamiento diferenciado de dos objetos que poseen entre sí simetría especular. Además, puede hacer referencia:

 a la quiralidad (física), una propiedad de las partículas elementales;
 a la quiralidad (matemáticas), un tipo de simetría;

 a la quiralidad (química), una propiedad de las moléculas complejas;
 a la quiralidad (materiales), una propiedad de los materiales biisótropos.

Enlaces externos